Merkus ist der Familienname von:

 Jeanne Merkus (1839–1897), niederländische Abenteurerin
 Pieter Merkus (1787–1844), niederländischer Kolonialpolitiker